Eaton kan som auktorsförkortning betyda:

 Jeffrey Glenn Eaton
 Amos Eaton
 Alvah Augustus Eaton
 Alfred Edwin Eaton
 Daniel Cady Eaton

Robotskapade auktorsförkortningar